Норбе́рто Осва́льдо Ди́ас () — аргентинский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Родился в семье чернорабочего и домохозяйки. До 18 лет он хотел стать психологом, но один раз попробовал выступить на театральной сцене и с тех пор нашёл в себе актёрский талант. Во время этих театральных работ Норберта Диаса заметило телевидение, с тех пор он начал сниматься в различных сериалах. Дебютировал в теленовелле «Ловушка для мечтателя». В России получил известность в сериалах «Дикий ангел» (роль Дамиана Рапальо) и «Богатые и знаменитые». У Диаса сложились хорошие отношения с Натальей Орейро, Валерией Лорко и Викторией Онетто. На экране появлялся в основном в амплуа злодеев. В сериале «Яго — тёмная страсть» заменил актёра Артуро Мали, который умер от сердечного приступа. Норберто Диас также снимался в сериале «Дикий ангел» в роли Дамиана .

Личная жизнь 
Был женат 9 лет на актрисе Алехандре Абреу, в 1986 на свет родилась дочь Мануэла, которая тоже стала актрисой. Умер 18 декабря 2010 года во сне, у Норберто Диаса были проблемы с желудком и незадолго до смерти ему сделали операцию на грыжу.

Похоронен на кладбище Ла-Чакарита.

Примечания

Ссылки 
 Норберто Диас на сайте КиноПоиск
 Obituario en Diario Crónica
 Норберто Диас на Cinenacional.com
 
 

Похороненные на кладбище Ла-Чакарита